Cornelis Zwier (1927-2005), een Nederlands politicus
 Eddie Zwier (1934), een Nederlands hockeyer
 Gerrit Jan Zwier (1947), een Nederlands auteur
 Onno Zwier van Haren (1713-1779), een Fries politicus, schrijver en dichter